Slalom gigant mężczyzn podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1976 w Innsbrucku został rozegrany w dniach 9–10 lutego. Zawody odbyły się na trasie w Axamer Lizum. Mistrzem olimpijskim w tej konkurencji został Szwajcar Heini Hemmi, srebro wywalczył jego rodak Ernst Good, a brąz zdobył Ingemar Stenmark ze Szwecji.

Wyniki

Bibliografia 
  

Narciarstwo alpejskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1976